Beeldhouwkunst:
 Standbeeld, een beeld van een of meer wezens
 Figurine (beeldje), een klein los beeldje
 Buste (kunst), een borstbeeld
 Beeld (optica)
 Een geheel dat wordt gezien of kan worden gezien
 Wat te zien is op een beeldscherm
 Gedachte, een mentale verbeelding
 Metafoor, in de woordkunst is het woord een beeld
 Beeld (wiskunde), de verzameling van waarden die een functie aanneemt, in de wiskunde
 Beeld (krant), een Zuid-Afrikaanse krant
 Toneelbeeld, aanzicht vanuit de zaal naar het toneel; zie Toneel (vloer)

Zie ook
 Afbeelding (doorverwijspagina)
 Diagram 
 Figuur (doorverwijspagina)
 Foto
 Model (wetenschap)